Cogen ist der Familienname folgender Personen:

 Félix Cogen (1838–1907), belgischer Genre-, Porträt- und Marinemaler, sowie Kupferstecher und Radierer
 Pierre Cogen (* 1931), französischer Organist, Komponist und Musikpädagoge